Няшино — название населённых пунктов в России:

 Няшино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Няшино — деревня в Армизонском районе Тюменской области.